Picture Music — четвёртый студийный альбом немецкого композитора и музыканта Клауса Шульце, вышедший в 1975 году.

Об альбоме 
Диск был записан раньше Blackdance (осенью 1973 года), но выпущен было позже него. В 1975 году Шульце впервые стал соло выступать в больших залах (во Франции, где его очень тепло приняли) и столкнулся со страхом перед аудиторией, начиная себя чувствовать комфортно только после финальных аплодисментов.

Альбом сделан в духе мягкой, эмбиентированной space-music. И достаточно много релизов в таком же звучании выходило в рамках классического эмбиента и space-music в 1980-е и 1990-е года. Однако в окружении 1974 года найти аналоги этому релизу и этому звучанию очень сложно. Это настоящий эмбиент до Брайна Ино. Учитывая ссылки на этот альбом и значимость Шульце в электронной среде 1970-х годов, можно предположить, что альбом повлиял на становление стилей space-music и classic ambient.

Список композиций

Оригинальное издание 
 «Totem» — 23:45
 «Mental Door» — 23:00

 Примечание: во французской версии альбома треки изменены местами

Переиздание 2005 года 
 «Totem» — 23:45
 «Mental Door» — 23:00
 «C’est pas la même chose» — 33:00 (бонус-трек, удлинённая версия «Totem»)

Ссылки 
 

Альбомы 1975 года
Альбомы Клауса Шульце